RN7 (omroep), publieke omroep voor de regio Rijk van Nijmegen
Een verkeersweg:
N7 (België)
RN7 (Benin)
N7 (Frankrijk)
N7C (Frankrijk)
N7D (Frankrijk)
N7E (Frankrijk)
N7F (Frankrijk)
N7 (Ghana)
N7 (Ierland)
N7 (Luxemburg)
RN 7 (Madagaskar)
N7 (Nederland), zie Rijksweg 7
N07 (Oekraïne)
N7 (Zuid-Afrika)
N7 (Zwitserland)